

Titre 

 Olympie est une tragédie de Voltaire en cinq actes et en vers ; 
 Olympie est un opéra en trois actes composé par Gaspare Spontini.

Toponymie 

 Olympie est une localité du district régional d'Élide (Péloponnèse) en Grèce ;
 Olympie est un centre religieux de la Grèce, dans le Péloponnèse.